Birmingham es el nombre de varias localidades en Pensilvania:

 Municipio de Birmingham, en el condado de Chester.
 Birmingham, en el condado de Huntingdon.